DSCAM () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 012 амінокислот, а молекулярна маса — 222 260.

Кодований геном білок за будовою належить до фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія та нейрогенез. Гомологічний ген дрозофіли підлягає альтернативному сплайсингу та є рекордсменом з виявленої кількості варіантів білку — більше 38 тисяч.

Локалізований у клітинній мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах. Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Мембранні білки